При́ор — многозначный термин. Может означать:

 Приор (мыс) — мыс.
 Приор (, первый, старший) — должностное звание, титул и их носитель.
 Приор-Велью (порт. Prior Velho) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Лиссабон.
 Вильям Вайн Приор (1876—1946) — датский генерал-майор и военный деятель.

См. также 
 Прайор
 Приоров